

Geografia

Niemcy 
 Lutzenberg – dzielnica gminy Renningen

Szwajcaria 
 Lutzenberg – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden

Zobacz też 
 Luzenberg